Орехотворки, или цинипоидные , — надсемейство насекомых подотряда стебельчатобрюхих отряда перепончатокрылых, включающее мельчайших представителей всего класса насекомых. Включает около 3 000 описанных видов (потенциально существует до 20 тыс. видов), распространенных по всему миру. Половина из них это фитофаги-орехотворки, а другие — паразитоиды. Большинство видов мелкие и даже микроскопические (от 1 до 8 мм).

Распространение 
Встречаются всесветно. В Афротропике более 300 видов из 54 родов.

Биология 
Фитофаги-галлообразователи и паразитоиды.

Выделение шёлка 
Выделение шёлкоподобного вещества и коконопрядение у личинок отсутствует у большинства представителей Cynipoidea.

Генетика 
Гаплоидный набор хромосом n = 5—11.

Систематика 
Выделяют около 10 семейств, однако семейство Figitidae (sensu stricto) включает в себя иногда выделяемые в самостоятельные семейства Anacharitidae, Charipidae, Eucoilidae. По данным Fredrik Ronquist (2002) кладограмма надсемейства выглядит следующим образом: (Austrocynipidae (Ibaliidae (Liopteridae (Figitidae sensu lato, Cynipidae)))). Причем, первые 3 семейства составляют группу макроцинипоидов (macrocynipoids), а два последних группу микроцинипоидов (microcynipoids).

Ранее к орехотворкам было отнесено ископаемое семейство Archaeocynipidae Rasnitsyn и Kovalev, 1988 (меловой период), созданное на основании вымершего вида Archaeocynips villosa Rasnitsyn и Kovalev, 1988, которое фактически оказалось родственником Diapriidae (Proctotrupoidea).

Иногда, кроме нижеперичисленных, из фигитид выделяют семейства Acantliaegilipidae (типовой род Acanthaegilips Ashmead, 1897) и подсем. Proanacharitinae (типовой род Proanacharis Kovalev, 1996) в подсем. или сем. Anacharitidae, и предлагаются новое название рода и семейства (Rasnicynips и Rasnicynipidae) в связи с преоккупированным названием рода Rasnitsynia для ископаемых цинипоидов.

Семейства 
 Austrocynipidae
 Charipidae (=Alloxystidae) — часть первоначальные паразиты листоблошек (Psyllidae), но большинство из них гиперпаразиты наездников (Aphidoidea)
 Cynipidae (Орехотворки, Розовик и др.)
 †Hodiernocynipinae — род Hodiernocynips
 Cynipinae
 Триба Aylacini
 Триба Diplolepidini
 Триба Eschatocerini
 Триба Pediaspidini
 Триба Cynipini
 Триба Synergini
 Eucoilidae (паразиты отряда Двукрылые)
 Figitidae (паразиты отряда Двукрылые)
 Rasnicynipinae
 Palaeocynipinae
 Parnipinae
 Thrasorinae
 Charipinae
 Триба Protocharipini
 Триба Alloxystini
 Триба Charipini
 Anacharitinae
 Figitinae
 Eucoilinae (иногда как семейство Eucoilidae)
 Pycnostigminae
 Aspicerinae
 Триба Palaeoaspicerini
 Триба Aspicerini
 Emargininae
 Gerocynipidae
 Ibaliidae (паразиты рогохвостов Siricidae)
 Archaeibaliinae (ископаемая группа из Балтийского янтаря)
 Archaeibalia succinica
 Eileenellinae
 Ibaliinae
 Liopteridae (тропическая группа, биология неизвестна)
 Proliopterinae
 Mayrellinae
 Dallatorrellinae
 Goeraniinae
 Liopterinae
 Oberthuerellinae

 Protimaspidae
 Stolamissidae

Примечания

Литература 
 Askew, R.R. (1961): On the biology of the inhabitants of oak galls of Cynipidae (Hymenoptera) in Britain. Trans. Soc. Br. Ent. 14, 237—269.

 Braune, H.-J. (1992): Eichengallen als ökologische Kleinsystem: Analytische Studien zur strukturellen und funktionellen Organisation ihrer Bewohner. Faun.-Ökol. Mitt. 6: 299—318.

 

 Gauld, I. & B. Bolton (1988): The Hymenoptera. British Museum (Natural History), Oxford University Press. 332 pp.
 Liljeblad, J. (2002): Phylogeny and evolution of gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae). Department of Zoology, Stockholm University. 1—176. Doctoral thesis.
 
 Schönrogge, K. (1990): Zur Biologie und Parasitierung an Eichenblättern lebender Hymenopteren. Diplomarbeit Univ. Kiel: 118 S.

 Stone, G. N. et. al (2002): The Population Biology of Oak Gall Wasps (Hymenoptera: Cynipidade): Ann. Rev. Entomol. 47: 633—668.

 Zhiwei Liu, Michael S. Engel, David A. Grimaldi, 2007 . Phylogeny and Geological History of the Cynipoid Wasps (Hymenoptera: Cynipoidea) American Museum Novitates 3583 :1—48. pdf

Ссылки 
 www.faunistik.net — Cynipoidea
 Филогения